Tót Endre
 Tót Endre (1937) képzőművész

Tóth Endre
 Tóth Endre (1824–1885) író, költő, földbirtokos, ügyvéd, megyebizottsági tag
 Tóth Endre (1899–1970) egyháztörténész
 Tóth Endre (1913–2002) filmrendező
 Tóth Endre (1914–2011) író, költő
 Tóth Endre (1928–2023) közgazdász, főiskolai tanár, a PSZF zalaegerszegi intézetének alapító igazgatója
 Tóth Endre (1923) műkorcsolyázó, edző
 Tóth Endre (1944) régész, történész
 Tóth Endre (1986) zenetörténész, zenei publicista, műsorvezető
 Tóth Endre (1990) politikus, szociológus, közgazdász